Benda bezeichnet:

 Benda (persisch für „Siegerin“) ist die Schwester Hassan Ardschir Mirzas in Karl Mays Von Bagdad nach Stambul
 Benda (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 Benda (Familien), zwei Musikerfamilien
 Benda (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Titularbistum Benda
 Benda (Einheit), ein afrikanisches Gewichtsmaß
 (734) Benda, einen Asteroiden des Hauptgürtels